Tanusa bezeichnet:

 ein osttimoresisches Dorf und Aldeia im Suco Sananain, siehe Sananain
 eine Insel des philippinischen Cagayan-Archipel, siehe Tanusa Island